Wat Zien Ik (boek), een roman van Albert Mol
Wat zien ik!?, een film uit 1971, naar het gelijknamige boek van Albert Mol
Wat Zien Ik?!, een musical uit 2006, naar het gelijknamige boek van Albert Mol